Josef Slavík může být:
 Josef Slavík (1806–1833) – český houslista a skladatel
 Josef Slavík (kněz) (1916–1991) – český římskokatolický kněz
 Josef Slavík (lední hokejista) (* 1956) – český hokejista
 Josef Slavík (politik) (1814–1892) – rakouský politik české národnosti, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Slavík (poslanec Říšské rady) (1848–1916) – rakouský politik z Čech, poslanec Říšské rady a starosta Mladé Boleslavi
 Josef Slavík (projektant) (* 1966) – český projektant, mezinárodní rozhodčí a technický delegát pro skok na lyžích
 Josef Bartoloměj Slavík (1900–1964) – český akustik a profesor fyziky na ČVUT v Praze